Nick Lappin (né le  à Geneva dans l'État d'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010||RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL||35||4||4||8||46||3||0||0||0||2
|-
| 2010-2011||RoughRiders de Cedar Rapids ||USHL||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Storm de Tri-City||USHL||48||9||17||26||26||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Storm de Tri-City||USHL||53||27||19||46||14||2||1||1||2||2
|-
| 2012-2013||Université Brown ||ECAC||33||7||13||20||31||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Université Brown ||ECAC||30||13||19||32||2||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Université Brown ||ECAC||29||14||7||21||34||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Université Brown ||ECAC||31||17||16||33||12||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Devils d'Albany ||LAH|| 12||3||4||7||19||11||5||2||7||2
|-
| 2016-2017||Devils d'Albany ||LAH ||35||14||15||29||14||4||0||1||1||2
|-
| 2016-2017||Devils du New Jersey ||LNH ||43||4||3||7||17||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Devils de Binghamton ||LAH ||65||31||22||53||37||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Devils du New Jersey ||LNH ||6||1||0||1||4||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 11 || 0 ||  0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 56 || 19 || 15 || 34 || 25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 42 || 5 || 6 || 11 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Monsters de Cleveland || LAH || 11 || 1 || 1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

|60 || 5 || 3 || 8 || 21 ||-||-||-||-||-

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'Ivy League.
2015-2016 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de l'ECAC.
nommé dans la première équipe d'étoiles de l'Ivy League.

Références 

Naissance en novembre 1992
Naissance dans le comté de Kane (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monsters de Cleveland